Эдуард Георгиевич Далакян (17 февраля 1931—2006) — советский футболист, нападающий.

Биография 

Воспитанник грузинского футбола. Начинал свою карьеру в тбилисском «Спартаке», который на тот момент выступал в классе «А». В 1952 году Далакян вместе с тренером Андро Жордания перебрался из этой команды в ивановское «Красное Знамя». В нём футболист провел 2 сезона. Затем он проходил службу в клубе ОДО из Тбилиси. В 1956—1957 годы Далакян провёл в ереванском «Спартаке», после чего перешёл в «Динамо» из Тбилиси.

Всего в классе «А» нападающий провёл 19 игр и забил 5 мячей. Завершил карьеру футболист в тбилисском СКВО.

Окончил Тбилисский государственный университет. 1 апреля 2001 года Далакян был награжден грузинским Орденом Чести.

Примечания

Ссылки 
 
 Все футболисты «Текстильщика»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Тбилиси
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК СКА Тбилиси
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Выпускники Тбилисского государственного университета